Geras puede hacer referencia a:

 Geras (mitología), en la mitología griega era la personificación de la vejez y que era tenido como compañero y preludio inevitable de Tánatos, la muerte.
 Geras (León), es una localidad española, perteneciente al municipio de La Pola de Gordón, en la provincia de León.
 Geras (Austria), es una ciudad de la Baja Austria, en el distrito de Horn, en Austria.
 Geras (Mortal Kombat), personaje de la saga de videojuegos Mortal Kombat.